Die AIG Japan Open Tennis Championships 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. September bis 5. Oktober 2008 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Metz die Open de Moselle gespielt, die zur Kategorie der International Series gehörte, wohingegen das Turnier in Tokio zur höher dotierten Kategorie International Series Gold zählte.

David Ferrer war der Titelverteidiger im Einzel, in diesem Jahr im Viertelfinale am späteren Finalisten Juan Martín del Potro scheiterte. Dieser unterlag im Finale dem Setzlistenneunten Tomáš Berdych in zwei Sätzen mit 1:6, 4:6. Im Doppel waren Jordan Kerr und Robert Lindstedt im vorherigen Jahr erfolgreich. Sie schieden dieses Jahr im Halbfinale aus. Das Finale entschied das Duo Michail Juschny und Mischa Zverev gegen Lukáš Dlouhý und Leander Paes mit 6:3, 6:4 für sich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 769.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 869.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 28. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Kōtō